Thierry Ebe (1976. június 25. –) svájci labdarúgó-középpályás.

Források 
Thierry Ebe adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1976-ban született személyek
Svájci labdarúgók
Az SR Delémont labdarúgói
Az Étoile Carouge FC labdarúgói
Az Yverdon-Sport labdarúgói
A Basel labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek